Trattato di Vienna (1606) (Pace di Vienna) – accordo tra Asburgo e nobili della Transilvania
 Trattato di Vienna (1725) – accordo tra Carlo VI, imperatore del Sacro Romano Impero, e Filippo V re di Spagna
 Trattato di Vienna (1731) – accordo che segnò la fine dell'alleanza franco-britannica e l'inizio dell'intesa anglo-austriaca
 Trattato di Vienna (1738) – accordo riguardante la guerra di successione polacca
 Trattato di Schönbrunn (1809) (citato anche come Trattato di Vienna) – trattato di pace concluso fra Napoleone I e Francesco II d'Asburgo-Lorena
 Congresso di Vienna (1814-1815) – accordo tra vari stati europei riguardante l'assetto politico dopo la Rivoluzione francese e le guerre napoleoniche
 Trattato di Vienna (1864) – accordo tra Impero austriaco, Regno di Prussia e Regno di Danimarca che pone fine alla seconda guerra dello Schleswig
 Trattato di Vienna (1866) – accordo tra Italia e Austria che pone fine della terza guerra d'indipendenza italiana
 Trattato di Vienna (1921) – accordo separato tra Stati Uniti e Austria, alla fine della prima guerra mondiale